Шампиньон крупноспоровый () — съедобный гриб 1-й категории из рода Шампиньон ().

Научные синонимы

Описание 
Шляпка выпуклая, белая, диаметром до 25 см. Пластинки частые, у молодых грибов сероватые или бледно-розовые, у зрелых коричневые, свободные. Ножка беловатая, может быть покрыта хлопьями. Основание заметно утолщено. Кольцо одинарное, его нижняя поверхность с чешуйками. Мякоть белая, плотная, на срезе краснеющая, с запахом миндаля. Споровый порошок шоколадно-коричневый.

Примечания 

Съедобные грибы
Шампиньон